Río San Juan steht für:

 Río San Juan (Departamento), Departamento in Nicaragua
 Río San Juan (Dominikanische Republik), Ort und gleichnamiger Fluss in der Dominikanischen Republik
Flüsse:
 Río San Juan (Provinz San Juan), Fluss in der Provinz San Juan in Argentinien
 Río San Juan (Iruya), Fluss im Departamento Iruya in der Provinz Salta in Argentinien
 Río San Juan del Oro, Fluss in Argentinien und Bolivien
 Río San Juan de la Posesión, Fluss zur Magellanstraße in Chile
 Río San Juan de Micay, Fluss in Kolumbien
 Río San Juan (Río Cauca), Fluss in Kolumbien
 Río San Juan (Kolumbien), Fluss in den kolumbianischen Departamentos Chocó und Valle del Cauca
 Río San Juan (Río Mira), Fluss in Kolumbien und Ecuador
 Río San Juan (Rio Grande), Fluss im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León
 Río San Juan (Río Papaloapan), Fluss im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Río San Juan (Nicaragua), Fluss in Nicaragua
 Río San Juan (Peru), Zufluss des Pazifischen Ozeans in Peru
 Río San Juan (Río Mantaro), linker Nebenfluss des Río Mantaro in Peru
 Río San Juan (Uruguay), Fluss in Uruguay

Siehe auch:
San Juan River